Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Éric Prodon era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Wayne Odesnik.

Odesnik ha battuto in finale Adrian Ungur 6–1, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Éric Prodon (semifinali)
 Paolo Lorenzi (semifinali)
 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Adrian Ungur (finale)

  Máximo González (quarti di finale)
  Wayne Odesnik (campione)
  Paul Capdeville (secondo turno)
  Júlio Silva (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2012